Oude God Sport is een Belgische voormalige voetbalclub uit de wijk Oude God in Mortsel. De club was aangesloten bij de KBVB met stamnummer 68. De club speelde in de eerste helft van de 20ste eeuw in de nationale reeksen, waaronder 16 seizoenen Tweede Klasse. In de tweede helft van de 20ste eeuw zakte de club geleidelijk weg en in het begin van de 21ste eeuw werd de club definitief opgeheven.

Geschiedenis
De club werd in 1915 opgericht als 'VV Oude God Sport' en sloot in 1916 aan bij de Belgische Voetbalbond. Tegen 1923 speelde de club reeds in de nationale reeksen.

Oude God speelde vanaf 1923 vijf seizoenen in de Eerste Afdeeling (huidige Tweede Klasse).Toen besloten acht spelers bij Berchem Sport, om bij Oude God Sport te gaan spelen omdat ze bij Berchem niet verder dan de reserven geraakten. John en Paul Corremans, Louis Der Boven, Jean Drappier, Marcel Eeckeleers, Frans Hollants, Louis Laenen en Louis Van Waenroy waren de spelers en bij Beerschot AC haalde men Edward Soetewey weg. In 1928 werd men voorlaatste en volgde een degradatie naar Bevordering (toen de derde klasse).

Na vier seizoenen slaagde Oude God er in 1932 in zijn reeks te winnen, en opnieuw promotie naar de Eerste Afdeeling af te dwingen. Dit eerste seizoen was weinig succesvol. Oude God werd laatste en zakte meteen weer Bevordering. Oude God slaagde er het jaar nadien echter meteen in om daar opnieuw kampioen te worden. De club promoveerde opnieuw naar de Eerste Afdeeling, en kon er zich ditmaal langer handhaven.Men had op dat moment twee schutters in hun rangen, Georges Cruypelants die later bij RSC Anderlecht terecht kwam en Frans Van Berckelaer. Bovendien had men een ijzersterke doelman Louis Peffer in de rangen en eveneens een goeie spil zijnde Mathieu Vervoort. Robert Gebruers ten slotte vlamde er ook 21 op 22 wedstrijden in doel 1934-1935 omdat Cruypelants met allerlei kwaaltjes rondliep dat seizoen en niet verder dan twee wedstrijden kwam.

Oude God bleef echter een middenmoter in die Eerste Afdeeling, met als uitschieter het seizoen 1936/37, toen men tweede eindigde in zijn reeks. Op het eind van de Tweede Wereldoorlog kreeg de club het echter moeilijk om zich te handhaven. In 1947 strandde men uiteindelijk afgetekend op de allerlaatste plaats, en Oude God zakte weer Bevordering. Ook daar ging het elk jaar moeilijker, tot Oude God in 1950 ook in zijn Bevorderingsreeks laatste werd. Na een kwarteeuw in de nationale reeksen zakte Oude God zo opnieuw naar de provinciale reeksen.

In 1955 kon men nog even terugkeren in Bevordering (na competitie-uitbreidingen ondertussen de vierde klasse), maar na twee seizoenen degradeerde men weer naar provinciale.

Het zou drie decennia duren eer Oude God opnieuw in de nationale reeksen zou verschijnen. In het seizoen 1984-85, 1985-86 en 1986-87 promoveerde Oude God Sport drie maal achter elkaar van 3e provinciale naar de 4e klasse. De club werd twee keer kampioen en één keer vice-kampioen met 90% eigen jeugdspelers. In het seizoen 1985-86 werd zelfs de 1/32 finale van de Beker van België behaald en nipt verloren met 0-2 van Berchem Sport uit 1ste klasse.

In 1988 was men opnieuw naar Vierde Klasse gepromoveerd. In 1989/90, het tweede seizoen in Vierde, strandde Oude God zelfs op een tweede plaats in zijn reeks, op amper één puntje van reekswinnaar Lyra TSV, en miste zo een verdere promotie. Oude God bleef nog enkele seizoenen meedraaien in Vierde Klasse, maar in 1994 volgde opnieuw de degradatie naar Eerste Provinciale.

Het jaar erop zakte de club zelfs verder naar Tweede Provinciale. Zelfs daar ging het bergaf, en in 1999 zakte Oude God verder weg naar Derde Provinciale. Na twee seizoenen eindigde men daar als allerlaatste in zijn reeks, en zo belandde de club in 2001 op het allerlaagste niveau, Vierde Provinciale. Daar kreeg men het gezelschap van VC Mortsel, een pas opgerichte club uit de gemeente. Uiteindelijk hield Oude God het voor bekeken, en stamnummer 68 werd geschrapt. Op de terreinen van Oude God ging de nieuwe Mortselse voetbalclub spelen, die de naam VC Mortsel OG had aangenomen, waarbij OG staat voor "Oude God".

Resultaten

Externe link 
 VC Mortsel OG

Sport in Mortsel
Vlaamse voetbalclub
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)